ZPP steht für:
 ZPP (Komplexitätsklasse), Komplexitätsklasse
 ein Gemisch für Feststoffraketen, siehe Anfeuerungssatz
 Związek Patriotów Polskich (Bund polnischer Patrioten), eine moskautreue polnische Exilantenorganisation in der UdSSR
 die Zentrale Prüfstelle Prävention

zpp steht für:
 El-Alto-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung